Penikkajärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Penikkajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,93, long 29,92), sjö i Kuusamo,  (1,8 km²)
Penikkajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,77, long 29,63), sjö i Kuusamo,  (3,4 km²)
Penikkajärvi (sjö i Finland, Lappland), sjö i Kittilä,  (7 ha)
Penikkajärvi, Norra Österbotten, sjö i Utajärvi,  (27 ha)

Sverige

Norrbotten 
Penikkajärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (6,3 km²)

Lappland 
Penikkajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (1,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn